Hydrocotyle verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Peter Thunberg. Hydrocotyle verticillata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spikbladsläktet
verticillata